Hollis Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hollis Township (Illinois)
 Hollis Township (Oklahoma)